Аралія (Arália) — рід квіткових рослин родини аралієвих (Araliaceae).

Опис 
Листопадні, зазвичай невисокі дерева, з гіллястим біля вершини і зазвичай шипуватим стволом, чагарники або великі багаторічні трав'янисті рослини. Пагони, листя і суцвіття голі або запушені. Висота рослин різна: трави досягають 50 см у висоту, в той час як деякі дерева можуть виростати до 20 м.

Розмножуються насінням і кореневими відростками.

Поширення 
Ареал роду охоплює тропічні і субтропічні області Азії (Південно-Східна Азія, острови Зондського архіпелагу), Центральної і Північної Америки, рідше заходить в помірні області Азії і Північної Америки.

Види 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аралієві
Роди айстеридів